Сэ́йго Нарадза́ки (; ; ) — японский футболист, выступавший на позиции вратаря. Большую часть карьеры провёл в клубе «Нагоя Грампус», был капитаном команды. Игрок сборной Японии. Участник четырёх чемпионатов мира.

Клубная карьера 
После окончания средней школы Нара Икуэй в 1995 году он присоединился к клубу J-Лиги «Йокогама Флюгелс». Он стал основным вратарём клуба в августе того же года, после того, как основной вратарь команды Ацухико Мори получил длительную дисквалификацию на три месяца за нападение на судью. Его профессиональный дебют состоялся 16 августа 1995 года в матче лиги против «Сёнан Бельмаре». В 1996 году «Флюгелс» заняли третье место по итогам чемпионата, а Нарадзаки был включён в символическую сборную лиги. Он внёс вклад в победу клуба в Кубке Императора 1998 года. 

Когда «Флюгелс» был объединён с соседями «Йокогама Маринос» в 1999 году, он подписал контракт с «Нагоя Грампус». Он снова выиграл Кубок Императора в 1999 году, но на этот раз с «Грампусом». В 2008 году в команду пришёл новый тренер Драган Стойкович, который работал в клубе до 2001 года. Под его руководством «Грампус» занял 3-е место в лиге J1, а Нарадзаки снова попал в символическую сборную. А в 2010 году команда впервые в своей истории стала чемпионом Лиги J1. Тогда же Нарадзаки стал первым вратарём, получившим награду Самый ценный игрок Джей-лиги. В сезоне 2016 года «Грампус» занял 16-е место из 18 и впервые в был понижен в классе и отправлен в Лигу J2. Но через год снова вернулся в элиту японского клубного футбола. Но с приходом нового молодого вратаря игровой практики у Нарадзаки становилось всё меньше. В 2018 году место Нарадзаки в воротах занял Митчелл Лангерак.

Наразаки объявил о завершении карьеры 8 января 2019 года.

Карьера в сборной  
Он дебютировал в сборной Японии 15 февраля 1998 года в матче против Австралии. В 2000 году Нарадзаки был вызван в молодёжную сборную Японии (до 23 лет) на Летние Олимпийские игры 2000. На турнире он провел в воротах все четыре матча. Также Нарадзаки участвовал в трёх чемпионатах мира подряд. Он сыграл все матчи Японии на чемпионате мира 2002 года, хотя на мундиалях 1998 и 2006 годов было отдано предпочтение Ёсикацу Кавагути.

Хотя он был вызван в национальную сборную на Кубок Азии 2004 года, он не смог принять участие в турнире из-за травмы. Его соперник Кавагути блестяще выступил на Кубке Азии, который Япония выиграла. После этого турнира Нарадзаки уступил своё место в воротах Кавагути. 
 
Но после того, как Кавагути получил травму, первым номером сборной снова стал Нарадзаки, но в 2009 году он сам сломал палец. Оправившись от травмы, он был включён в состав на Кубок мира 2010, став одним из двух японских игроков (вместе с Кавагути), принявших участие в четырёх розыгрышах Кубка мира подряд. Однако, несмотря на впечатляющую игру в отборочных матчах, в финальной части турнира ворота защищал его бывший дублёр Эйдзи Кавасима. Он сыграл последний матч за Японию 7 сентября 2010 года, когда был капитаном команды в игре против Гватемалы, его команда победила со счётом 2:1. Затем он ушёл из международного футбола.

Достижения

Командные 
«Иокогама Флюгелс»
 Обладатель Кубка Императора: 1998

«Нагоя Грампус»
 Победитель Джей-лиги: 2010
 Обладатель Кубка Императора: 1999
 Обладатель Суперкубка Японии: 2001

Международные 
Сборная Японии
 Кубка Азии: 2004

Персональные 
 Самый ценный игрок Джей-лиги: 2010
 Символическая сборная Джей-лиги: 1996, 1998, 2003, 2008, 2010, 2011

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сэйго  
 Статистика FIFA
 Japan National Football Team Database
 Профиль игрока в Джей-лиге
 Профиль на сайте футбольного клуба «Нагоя Грампус»

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Нагоя Грампус»